A segunda temporada de The Fosters estreou em 16 de junho de 2014 e terminou em 23 de março de 2015. A temporada consistiu em 21 episódios e estrelas Teri Polo e Sherri Saum como Stef Foster e Lena Adams, um casal de lésbicas inter-raciais, que criam uma garota (Maia Mitchell) e seu irmão mais novo (Hayden Byerly) ao mesmo tempo tentando escamotear com os gêmeos Latinx, (Cierra Ramirez e Jake T. Austin), e o filho biológico de Stef (David Lambert). Nesta temporada, Callie descobre que Donald não é seu pai e procura por seu pai verdadeiro. Enquanto isso, Mariana se conecta com sua família biológica materna e, depois do casamento de Stef e Lena e da adoção de Jude, os pais sofrem barreiras na adoção de Callie. Além disso, Judas questiona sua sexualidade.

Elenco e personagens

Principal 
 Teri Polo como Stef Adams Foster
 Sherri Saum como Lena Adams Foster
 Jake T. Austin como Jesus Adams Foster
 Hayden Byerly como Jude Adams Foster
 David Lambert como Brandon Foster
 Maia Mitchell como Callie Jacob
 Cierra Ramirez como Mariana Adams Foster
 Danny Nucci como Mike Foster

Recorrente 
 Jordan Rodrigues como Mat Tan
 Ashley Argota como Lou Chan
 Caitlin Carver como Hayley Heinz
 Kerr Smith como Robert Quinn
 Bailee Madison como Sophia Quinn
 Valerie Dillman como Jill Quinn
 Alexandra Barreto como Ana Gutierrez
 Gavin MacIntosh como Connor Stevens
 Amanda Leighton como Emma
 Daffany Clark como Daphne Keene
 Annika Marks como Monte Porter
 Marla Sokoloff como Dani Kirkland
 Alex Saxon como Wyatt
 Samantha Logan como Tia Stephens
 Madison Pettis como Daria
 Izabela Vidovic como Taylor
 Hannah Kasulka como Kaitlyn
 Brandon W. Jones como Liam Olmstead
 Alberto De Diego como Rafael
 Tom Phelan como Cole
 Cherinda Kincherlow como Kiara
 Rosie O'Donnell como Rita Hendricks

Convidado 
 Annie Potts como Sharon Elkin
 Lorraine Toussaint como Dana Adams
 Marlene Forte como Elena Gutierrez
 Tony Plana como Victor Gutierrez
 Jamie McShane como Donald Jacob
 Annamarie Kenoyer como Becka
 Alicia Sixtos como Carmen

Produção

Escolha de elenco
Em março de 2015, foi anunciado que Jake T. Austin deixaria a série. Ele publicou em seu Twitter: "Estou honrado por ter feito parte de uma série tão inovadora, mas eu pessoalmente quero que você saiba que o meu tempo na série chegou ao fim. Obrigado por me deixar fazer parte de sua família, foi um prazer". Três meses depois, foi anunciado que Noah Centineo substituiria Austin no papel de Jesus.

Episódios 

Temporadas de séries de televisão